Sunset Thomas (Sikeston, 19 de fevereiro de 1972) é uma atriz pornográfica americana.

Filmografia parcial

 Witchcraft IV - The Virgin Heart (1992) - kein Pornofilm

Ligações externas

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos